Ernst van Nassau-Siegen (1486-1486), zoon van Johan V van Nassau-Siegen.
 Ernst Casimir van Nassau-Diez (1573-1632), graaf van Nassau-Diez (1607-1632), stadhouder van Friesland (1620-1632), Groningen en Drenthe (1625-1632).
 Ernst Casimir van Nassau-Weilburg (1607-1655), graaf van Nassau-Weilburg (1629-1655).
 Ernst Karel van Nassau-Weilburg (1600-1604), zoon van Lodewijk II van Nassau-Weilburg.